Яськевич Тарас (1920) — український хімік в Австралії
 Яськевич Герасим — козацький полковник часів Хмельниччини, один з варіантів написання його прізвища — Яськевич.
 Яськевич Сава Тимофійович (1895—1996) — сотник Армії УНР, голова Союзу українських комбатантів Австралії.
 Йозеф Яськевич (1716—1791) — львівський міщанин вірменської віри, суддя вірменської громади міста Львова та бурґомістр Львова.

Українські прізвища